Перетворення Берроуза-Вілера
 , австрійський виробник систем очищення води